Logic Studio, muzieksoftware van Apple Inc.
 Logic (rapper), een Amerikaans rapper
 Dolby Pro Logic, een surround geluidsverwerkingstechniek